Lewan Kozanaszwili (gruz. ლევან კოზანაშვილი; ur. 1985) – gruziński skoczek narciarski.

Jest dwukrotnym mistrzem kraju: z 2001 z notą 156,5 pkt i 2012 z notą 278,2 pkt. Podczas tych zawodów pobił aktualny do dziś rekord skoczni K45 w Bakuriani (56,5 m). W 2013 został wicemistrzem kraju z notą 248,4 pkt (48,5 i 47,5 m).

W 2002 wystąpił w konkursie Letniego Pucharu Kontynentalnego, rozegranym w Oberstdorfie. Na skoczni o punkcie konstrukcyjnym umieszczonym na 90 metrze uzyskał odległość 52 metrów i został sklasyfikowany na ostatniej, 111. pozycji.

Letni Puchar Kontynentalny

Miejsca w poszczególnych konkursach LPK

Przypisy

Bibliografia 
 

Gruzińscy skoczkowie narciarscy
Urodzeni w 1985